Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du  au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Anikó Kapros, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Sharapova et Tamarine Tanasugarn.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2003
Japon
Sport au Japon en 2003
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en septembre 2003
Tennis en octobre 2003